Der Dreiband Grand Prix 1993/2 war das 44. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 17. Januar 1993 in Rhoon statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als DUTCH OPEN 1993 ausgetragen.

Geschichte 
Dick Jaspers gewann bei den Dutch Open sein drittes Grand-Prix-Turnier. Im Finale schlug er Torbjörn Blomdahl mit 3:1 Sätzen. Im rein belgischen Duell um Platz drei siegte Raymond Ceulemans mit 2:0 Sätzen.

Turniermodus 
In Rhoon wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Davon qualifizierten sich zwölf Spieler für das Hauptturnier. In der Qualifikation und im Spiel um Platz drei wurden zwei Gewinnsätze, der Rest wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

3. Qualifikationsrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1993/2
Karambolageveranstaltung 1993
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Zuid-Holland
Sport (Albrandswaard)